Калле Юганссон (,  14 лютого 1967, Гетеборг) — колишній шведський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Швеції.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1983 року виступами за команду «Вестра Фрелунда».

1985 року був обраний на драфті НХЛ під 14-м загальним номером командою «Баффало Сейбрс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 22 роки, захищав кольори команд «Вестра Фрелунда», «Б'єрклевен», «Баффало Сейбрс», «Вашингтон Кепіталс» та «Торонто Мейпл-Ліфс».

Виступав за збірну Швеції, провів 23 гри в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Швеції в складі «Б'єрклевен» — 1987.
 Чемпіон світу — 1991, 1992.

Інше 
Працював свого часу, один сезон 2009/10, коментатором на каналі Swedish Canal+. 

У сезоні 2006/07 працював асистентом головного тренера «Фрелунда», а з 18 липня 2012 по 23 червня 2014 асистент головного тренера «Вашингтон Кепіталс».

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Шведські хокеїсти
Гравці збірної Швеції з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998
Хокеїсти «Фрелунди»
Хокеїсти «Б'єрклевена»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Шведські хокейні тренери 
Тренери «Вашингтон Кепіталс»
Задрафтовані «Баффало Сейбрс»